Romanzo criminale – romanzo di Giancarlo De Cataldo (2002) (ISBN 8806160966)
Romanzo criminale – film diretto da Michele Placido, ispirato al romanzo di De Cataldo (2005)
Romanzo criminale – colonna sonora dell'omonimo film del 2005
Romanzo criminale - La serie – serie televisiva ispirata al romanzo di De Cataldo, prodotta da SKY Cinema e Cattleya
Romanzo criminale - Il CD – concept album ispirato alla serie televisiva.